Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1983 года проведён с 5 по 13 апреля в городе Амстелвен. 

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытные — Барбара Грас (11 турнир) и Эф Ньювенхёйзен (10 турнир).

Лени Тонен второй раз стала чемпионкой страны. 17-летняя Карен Ван Лит вторая, улучшив прошлогодний бронзовый результат, третья Мике Хейтмейер.

На чемпионат мира по международным шашкам среди женщин, проводимый в августе 1983 года в польском городе Сандомир, отобрались все три призёра. Лучшей среди голландок стала Мике Хейтмейер (4 место), Лени Тонен — шестая, Карен Ван Лит — восьмая среди 12 участниц.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

апрель 1983 года
1983 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1983 году
женщины 1983
Спортивные соревнования в Амстердаме
Шашки в Нидерландах